Questa è stata la prima edizione di questo torneo.

In finale Alison Van Uytvanck ha sconfitto Julija Putinceva con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Julija Putinceva (finale)
  Alison Van Uytvanck (campionessa) 
  Kristina Mladenovic (secondo turno)
  Greet Minnen (primo turno)

 Ana Konjuh (secondo turno)
 Rebecca Peterson (semifinale) 
 Varvara Gračëva (quarti di finale) 
 Clara Burel (secondo turno)

Wildcard 

  Anna Danilina (primo turno)
  Anastasija Potapova (quarti di finale)

 Jibek Kulambaeva (primo turno)

Qualificate 

  Yuliya Hatouka (primo turno)
  Katie Boulter (primo turno)
  Lesia Tsurenko (secondo turno)

 Aleksandra Krunic (quarti di finale)
 Natalia Vikhlyantseva (primo turno)
 Anastasia Zakharova (primo turno)

Lucky loser 

  Urszula Radwańska (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Astana Open 2021